Banca del Ceresio SA è una banca specializzata nel settore della gestione patrimoniale, con sede a Lugano in Svizzera.

È tra gli investitori storici nel settore degli hedge fund.

Società del gruppo 

 Belgrave Capital Management Ltd 
 Vitruvius SICAV 
 Ceresio SIM SpA 
Eurofinleading Fiduciaria SpA 
Global Selection SGR SpA 
 Selection Holdings SA 
Al 30/06/2020 il gruppo ha AUM pari a 8,6 miliardi di CHF.

Collegamenti esterni 
 

Banche svizzere
Aziende di Lugano